Pictures at an Exhibition steht für:

 englischer Titel eines Klavierwerks von Modest Mussorgski, siehe Bilder einer Ausstellung
 Pictures at an Exhibition (Emerson,-Lake-&-Palmer-Album), Live-Album aus dem Jahr 1971
 Studioalbum von Isao Tomita aus dem Jahr 1975
 Studioalbum von Mekong Delta aus dem Jahr 1997